Олимпио́ник:
 Олимпионик — победитель античных Олимпийских игр.
 Олимпионик (редко) — то же, что олимпийский чемпион — победитель современных Олимпийских игр.
 «Олимпионики» — мультфильм Фёдора Хитрука (СССР, «Союзмультфильм», 1982).

См. также 
 Олимпийцы (значения)